Евге́ний Макси́мов: Максимов, Евгений Васильевич (1934—2003) — писатель.
 Максимов, Евгений Владимирович (1921—2008) — советский и украинский историк и археолог, доктор исторических наук, профессор.
 Максимов, Евгений Григорьевич (1938—2011) — советский и российский физик, член-корреспондент РАН.
 Максимов, Евгений Дмитриевич (1858—1927) — публицист, общественный деятель.
 Максимов, Евгений Иванович (род. 1969) — пианист, лауреат международных конкурсов, доктор искусствоведения.
 Максимов, Евгений Николаевич (род. 1948) — советский и российский художник-живописец, художник-монументалист.
 Максимов, Евгений Олегович (род. 1987) — российский самбист.
 Максимов, Евгений Яковлевич (1849—1904) — подполковник, корреспондент.